Ралли Сафари 1974 года (официально 22nd East African Safari Rally) - второй этап чемпионата мира по ралли 1974 года, проходивший с 11 по 15 апреля в Кении. Это 22-й Ралли Сафари в истории и 2-й в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии с общей дистанцией в 5000 км. На старт вышло 99 экипажей и только 16 из них добрались до финиша.

Кенийский этап заметно отличался от прочих этапов чемпионата мира и больше напоминал не классическое ралли, а ралли-рейды (переменчивая погода, ухабистые дороги с изобилием острых камней, нестерпимая жара и влажность, возможное наличие посторонних транспортных средств и животных). Победитель определялся не по общему времени прохождения трассы, разделенной на спецучастки, а по количеству начисленного штрафного времени. Каждой машине давался определенный лимит на прохождение спецучастка, а в случае превышения этого лимита начислялся штраф.

Как и в прошлом году, победу одержал местный гонщик, на этот раз Йогиндер Сингх. А компанию на подиуме ему составили европейские гонщики Бьорн Вальдегорд и Сандро Мунари (для обоих это стало первое попадание на пьедестал почёта в рамках чемпионата мира). Во второй половине топ-10 располагались исключительно кенийские и танзанийские гонщики. Предыдущий победитель Шекхар Мехта на этот раз занял только 11 место. 

Lancia, Fiat и Alpine Renault, которые в прошлом году проигнорировали данные соревнования, на этот раз приняли участие в кенийском ралли, но только Lancia смогла показать хороший результат. Первую победу в чемпионате мира и единственную в сезоне одержала Mitsubishi.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году